Il Campeonato Brasileiro Série C 1999 è stata la 10ª edizione del Campeonato Brasileiro Série C.

Prima fase

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Gruppo E

Gruppo F

Seconda fase

Quarti di finale

Fase finale 

Legenda:
      Vincitore del Campeonato Brasileiro Série C 1999 e promosso in Série B 2000
      Promosso in Série B 2000

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1999
1999